Robert S. McMillan (astronom)
Robert S. McMillan (arhitekt)
vidi Robert McMillan